A trojka vagy Trojka az alábbiakat jelentheti:
 trojka, ősi orosz fogatolási módszer
 Trojka, az Európai Tanács egyik informális munkacsoportja
 „Trojka” közkeletű neve volt a háromfős magyar Honvédelmi Bizottságnak, amelyet Rákosi Mátyás főtitkár, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnökhelyettese ill. elnöke, Farkas Mihály KV-titkár, honvédelmi miniszter és Gerő Ernő főtitkárhelyettes, államminiszter alkotott 1950. október végétől 1952. november végéig. Utódja november 28-ától a Honvédelmi Tanács lett.
 Trojka, szlovák televízió csatorna